Heracleum testiculatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Philippe Picot de Lapeyrouse. Heracleum testiculatum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
testiculatum